Villa Ottolini-Tosi – villa di Busto Arsizio
 Villa Ottolini-Tovaglieri – villa di Busto Arsizio